Stefan Faiß (* 1971) ist ein deutscher Rechtswissenschaftler. Er war Professor für Steuer- und Wirtschaftsrecht an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg.

Leben 
Faiß war Kreisvorstand der Grünen in Esslingen am Neckar. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.
Faiß ist zudem Gründer der Gruppe „Juristen für S21“.

Besonders engagierte sich Faiß in der Organisation von Studienreisen. An wissenschaftlichen Publikationen sticht besonders eine digitale Lernkartei hervor, die er mit sieben Koautoren gemeinsam geschrieben hat.

Einzelnachweise 

Rechtswissenschaftler (21. Jahrhundert)
Hochschullehrer (Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg)
Deutscher
Geboren 1971
Mann